Hugh Cholmondeley kan syfta på bland andra:

* Hugh Cholmondeley (1513–1596), engelsk krigare
 Hugh Cholmondeley, 1:e earl av Cholmondeley (1662–1725), brittisk peer och politiker
 Hugh Cholmondeley, 2:e baron Delamere (1811–1887), brittisk peer och politiker
 Hugh Cholmondeley, 3:e baron Delamere (1870–1931), brittisk peer och bosättare i Kenya
 Hugh Cholmondeley, 6:e markis av Cholmondeley (1919–1990), brittisk peer
 Hugh Cholmondeley, 5:e baron Delamere (född 1934), brittisk peer